Die Fußball-Verbandsliga Niederrhein 1985/86 war die 40. Spielzeit der höchsten Spielklasse im Fußballverband Niederrhein. Sie war auf der vierten Ligenebene unterhalb der Oberliga Nordrhein angesiedelt und wurde in einer Staffel ausgetragen.

Im Vergleich zur Vorsaison waren Olympia Bocholt und TuS Xanten nach jeweils sieben Jahren wieder aus der Oberliga Nordrhein abgestiegen. Aus den Landesligen kamen die drei Aufsteiger VfB 06/08 Remscheid (Wiederaufstieg nach vier Spielzeiten), SV Lintfort und VfB Lohberg (beide Wiederaufstieg nach einer Saison) hinzu.

Sieger wurde erstmals der VfB 06 Langenfeld, der damit in die Oberliga Nordrhein aufstieg. Als Zweitplatzierter kehrte der VfB 06/08 Remscheid nach acht Jahren in den überregionalen Spielbetrieb zurück.

Am Saisonende mussten die Mannschaften auf den letzten drei Plätzen absteigen. Der VfB Bottrop verließ die Verbandsliga nach einer Saison wieder, TuS Helene Essen nach drei Spielzeiten. Der TuS Xanten wurde in die Landesliga durchgereicht und stieg zehn Jahren nach seinem Aufstieg wieder ab.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 

1985
Fußballsaison 1985/86